Jörgen Johansson kan syfta på 

 Jörgen Johansson (bandyspelare)
 Jörgen Johansson (fotograf)
 Jörgen Johansson (musiker)
 Jörgen Johansson (politiker)
 Jörgen Johansson (långdistanslöpare)